ósemka – rodzaj gry w bilard
 ósemka – karta do gry
 ósemka – w notacji muzycznej wartość rytmiczna dźwięku równego połowie ćwierćnuty
 ósemka (łac. octavo) – pot. w typografii arkusz papieru trzykrotnie złożony
 ósemka – potoczne określenie zęba mądrości
 ósemka – w wioślarstwie ośmiu wioślarzy plus sternik
 ósemka – sposób wiązania np. sznurowadeł
 ósemka – przyrząd asekuracyjno-zjazdowy używany podczas wspinaczki
 Ósemka – jaskinia w Wąwozie Kraków w Tatrach Zachodnich
 Ósemka – jezioro wytopiskowe, należące do grupy pięciu jezior Babskich, zlokalizowanych na pograniczu Pojezierza Gnieźnieńskiego i Równiny Wrzesińskiej